Kuczkuny – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie stołpeckim
 Kuczkuny – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim
 Kuczkuny – przystanek kolejowy na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie stołpeckim